Anders Järryd e Hans Simonsson hanno battuto in finale Mark Edmondson e Sherwood Stewart 7-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Peter Fleming /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Brian Gottfried /  Heinz Günthardt (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (finale)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (quarti di finale)
 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (Campioni)

 Henri Leconte /  Yannick Noah (primo turno)
 Broderick Dyke /  Belus Prajoux (semifinali)
 Chris Lewis /  Paul McNamee (terzo turno)
 Eric Fromm /  Shlomo Glickstein (quarti di finale)
 Mark Dickson /  Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Charles Strode /  Morris Strode (secondo turno)
 Givaldo Barbosa /  João Soares (primo turno)
 John Lloyd /  Bruce Manson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1983